Zwentibold (ca. 870-900), koning van Lotharingen
 Centrale Swentibold, een warmte-krachtcentrale in Geleen
 Koning Swentibold, een oratorium uit 1948 van Herman Strategier op tekst van Jacques Schreurs
 Verzorgingsplaats Swentibold, een verzorgingsplaats langs de A2
 Stoel van Swentibold, een mottekasteel
 Swentibold (lied), een populair lied van Clouseau